Кочевники:

 Кочевники — люди, временно или постоянно ведущие кочевой образ жизни.
 Кочевники — роман-хроника известного казахского писателя Ильяса Есенберлина.
 Кочевники Савояры — советский и российский вокально-инструментальный ансамбль.